Ла Дискордија има више значења:

 Ла Дискордија (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Дискордија (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Дискордија, Лос Биготонес (Мискијавала де Хуарез), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Дискордија (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику